Contea di Winnebago o Winnebago County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Winnebago (Illinois)
 Contea di Winnebago (Iowa)
 Contea di Winnebago (Wisconsin)